Мари́я Я́ковлевна Ба́рмич (род. 1934) — известный педагог, исследователь ненецкого языка, первая учёная среди ненецких женщин.

Родилась в Канинской тундре Канино-Тиманского района Ненецкого национального округа Архангельской области. Живёт в Санкт-Петербурге, работает в институте народов Севера. Многие годы преподаёт ненецкий язык, автор статей и учебных пособий о ненецком языке, культуре и быте ненцев.

9 декабря 2016 года в Нарьян-Маре была судьёй конкурса «Вадава лэтрахава», что в переводе означает «Сбережем родной язык».

Биография 

Мария Яковлевна прошла большой трудовой путь. В 1953 году окончила Нярьян-Марское педагогическое училище, с 1960 г. — Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена. Работала в должности инструктора ОК ВЛКСМ, преподавателем педагогического училища в Игарке.

В 1967 г. окончила аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена. Трудовой стаж М. Я. Бармич в РГПУ им. А. И. Герцена составляет около 53 лет. В университете Мария Яковлевна работала в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой уральских языков и методики их преподавания. В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексика канинского говора ненецкого языка». На сегодняшний день М. Я. Бармич является ведущим лексикологом России по самодийским языкам. Она является автором учебников и учебно-методических пособий для учащихся 1-11 классов, студентов средне-специальных и высших учебных заведений.

Активная и подвижническая деятельность М. Я. Бармич снискала глубокое уважение среди коллег в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края. С 1998 г. Мария Яковлевна является профессором кафедры культуры и этнопедагогики ненецкого окружного ИППК ежегодно выезжает в города Нярьян-Мар, Салехард и Дудинку для чтения лекций по родному языку, в литературе и культуре на семинарах и курсах повышения квалификации учителей ненецких школ.

В течение ряда лет Мария Яковлевна являлась деканом и секретарём партийной организации факультета народов Крайнего Севера. Ее воспитанники и учащиеся трудятся по всему северу. Одним из ярких учеников Бармич являются депутат государственной Думы СФ ФС РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Петрович Ледков, доктор исторических наук, депутат Законодательного Собрания депутатов ЯНАО Пушкарёва Елена Тимофеевна. Марией Яковлевной подготовлено сотни учителей родного языка и литературы.

Публикации 
Бармич М. Я. Ненеця Вада=ненецкий язык: 9 класс учебное пособие для общеобразовательных учреждений/состав. Бармич М.Я; редактор — Самойлова Е. Н./ Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.-111 с.: ил. (Обложка, последняя стр.)

Бармич М. Я., Няруй В. Н., Ненеця Вада=ненецкий язык: 6 класс учебное пособие для общеобразовательных учреждений/состав. Бармич М.Я; редактор — Самойлова Е. Н./ Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.-71 с.: ил. (Обложка, титульный)

Бармич М.Я, Няруй В. Н., Ненеця Вада=ненецкий язык: 5 класс учебное пособие для общеобразовательных учреждений/состав. Бармич М.Я; редактор -Самойлова Е. Н./ Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.-95 с.: ил. (Обложка, титульный)

Бармич М. Я. Ненеця Вада=ненецкий язык: 8 класс учебное пособие для общеобразовательных учреждений/состав. Бармич М.Я; редактор — Самойлова Е. Н./ Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.-111 с.: ил. (Обложка, последняя стр.)

Бармич М. Я. Грамматика ненецкого языка в таблицах: 1-4 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- 3 -е издание / состав. Бармич М.Я; редактор-. Самойлова Е. Н./ Спб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014.-87 с.: ил. (Обложка, последняя стр.)

Бармич М. Я. Николай Семёнович Вылка и зарождение ненецкой литературы //Реальность этноса. Образование … — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014.- 551 с. — С. 455—457. (Титульный, содержание 1, 2; Статья 1 стр, 2 стр.)

Бармич М. Я. История создания и развития литературы ненцев: Николай Семенович Вылка (1904—1942) //Север, олени и не только…: Сборник научных трудов. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. — 151 с. — С. 8 — 13.(Обложка, титульный, содержание, первая стр., последняя стр.)

Бармич М. Я. Ученые-ненцеведы первой половины XX века //Север, олени и не только…: Сборник научных трудов. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. — 151 с. — С. 14 — 33. (Обложка, титульный, содержание, первая стр., последняя стр.)

Бармич М. Я.: Ненецкий язык: Углубленный курс: 10 — 11классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2014. — 335 с. ил. (Обложка, титльный)

Бармич М. Я. Первый из первых: Николай Иванович Терёшкин (воспоминания о моём защитнике, о моём помощнике

Бармич М. Я. Куприянова З. Н. — лингвист, фольклорист, педагог

Бармич М. Я. Этнофилологические проблемы ненецкой школы XXI века //Социализация ребенка. Психологические и педагогические проблемы: тез. VI междунар.конф."Ребенок в современном мире. Открытое общество и детство", 21-23 апр.1999 г. — СПб., 1999. — С.192-193.

Бармич М. Я. Роль национальной школы в развитии ненецкого языка //Образование как фактор развития языков и культур этнических меньшинств: материалы междунар.семинара. — СПб., 1998. — С.156-161.

Бармич М. Я. Словарь ненецко-русский и русско-ненецкий (лесной диалект). Ок.4000 слов: пособие для учащихся нач.шк. / М. Я. Бармич, И. А. Вэлло. — СПб.: Просвещение, 1994. — 234 с.

Бармич М. Я., Няруй В. Н. Ненецкий язык [Текст] : учеб.для 6-7 кл. — СПб. : Просвещение, 1997. — 176 с.

Бармич М. Я. Исследования лексики современных самодийских языков //ФНКС : традиции и современность: юбил. Герцен. чтения, посвящ. 200-летию ун-та, 12-17 мая 1997 г. — Якутск, 1998. — С.21-22.

Бармич М. Я. Бытовые обряды ненцев, связанные с их религиозными представлениями //Национальная духовная культура и образование: Герцен.чтения, 24: тез. докл. и сообщ. сессии, 12-14 мая 1992 г. — СПб., 1992. — С. 73-74.

Бармич М. Я. Проникновение ненецких слов в финно-угорские языки / Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, С.-Петербург, 15-22 марта 1999 г. /СПбГУ. — СПб., 1999. — Вып.4 : Секция финно-угорского языкознания. — С.15-16.

Бармич М. Я. Способы отражения результатов языкового контактирования ненцев с русскими //Проблемы языкового контактирования в конкретных полиэтнических регионах СССР. Лексикографическая специфика описания конкретных явлений: тез. докл. Всесоюз. науч. конф., 10-13 апр.1991 г. — Махачкала, 1991. — С. 95-97.

Бармич М. Я. Половозрастные названия оленей в самодийских языках //Проблемы языков народов Севера. — Якутск, 1991. — С. 57-69.

Бармич М. Я. Презентация материалов словаря хозяйственной деятельности самодийских народностей //Экология культуры и образование на Севере : Герцен. чтения: материалы. — СПб., 1999. — С. 163—166.

Бармич М. Я., Вэлло И. А. Букварь для 1 класса ненецких школ (лесной диалект). — 2-е изд. — СПб. : Просвещение, 1999. — 143 с.

Бармич М. Я. Уральские языки //Контактологический энциклопедический словарь-справочник /РАН. — М., 1994. — Вып.1: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком. — С.40-44.

Бармич М. Я. Ненецко-русские языковые связи //Контактологический энциклопедический словарь-справочник/ РАН. — М., 1994. — Вып.1: Северный регион. Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в контактах с русским языком. — С.141-151.

Бармич М. Я. Учебники и учебные пособия для ненецких школ //Просвещение на Крайнем Севере: сб. в помощь учителям шк. народностей Крайнего Севера : (Из опыта работы) . — Л., 1990. — N 24. — С.45-47.

Бармич М. Я. Малыш учится : Ненецкий язык в картинках: учеб. пособие для ненец. дет. садов и нач. шк. — СПб. : Просвещение, 2000. — 96 с.

Бармич М. Я., Вэлло И. А. Букварь для 1 класса ненецких школ (лесной диалект). — СПб. : Просвещение, 1993. — 143

Бармич М. Я. Экологическое образование в типовых учебных программах ненецкой школы //Культура на защите детства: тез. докл. и сообщ. V Междунар. конф. «Ребенок в современном мире : права ребенка», С.-Петербург, 27-29 мая 1998 г. — СПб., 1998. — С. 169—170.

Бармич М. Я. Национально-региональный компонент в системе школьного образования //Реальность этноса. Образование и проблемы межэтнической коммуникации: материалы IV науч.-практ. конф., С.-Петербург, 17-20 апр. 2002 г. — СПб., 2002. — С. 394—396.

Бармич М. Я. Печать истории в становлении ненецкой литературы в XX столетии //Литература народов Севера: сб. науч. ст. / РГПУ, Ин-т народов Севера. — СПб., 2005. — Вып.4. — С.73-76.

Бармич М. Я. Поэтический голос Любови Ненянг (Комаровой) //Литература народов Севера: сб. науч. ст. / РГПУ, Ин-т народов Севера. — СПб., 2006. — Вып.6. Посвящается 75-летию со дня рождения проф. Е. С. Роговера. — С.123-126.

Бармич М. Я. Культура, язык, традиционный образ жизни паютинских ненцев (по материалам путевых наблюдений) //Реальность этноса. Образование и гуманитарные технологии интеграции этнической, этнорегиональной и гражданской идентичности: сб. ст. по материалам X междунар. науч.-практ. конф., 8-11 апр. 2008 г. — СПб., 2008. — Ч. 2. — С. 679—683.

Бармич М. Я. Исконная лексика ненецкого языка. //Материалы XXXIV Международной филологической конференции 14 — 19 марта 2005 г. Уралистика. Вып. 15. Часть 1. /Ответственный ред. Н. Н. Колпакова. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПБГУ, 2005. — С. 10 — 14

Бармич М. Я. Образование ненецкой молодежи на родных традициях //Реальность этноса. Образование и этносоциализация молодёжи в современной России: Сборник статей по материалам XIV Международной научно-практической конференции, посвященной 215-летию Герценовского университета. Санкт-Петербург, 16 — 18 мая 2012 г. /Под науч.ред. И. Л. Набока. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — С. 371—374

Бармич М. Я. Традиции преподавания ненецкого языка в РГПУ им. А. И. Герцена //Модель мира коренных малочисленных народов Арктического региона: динамика взаимодействия языка и культуры в условиях глобализации и регионализации: материалы международного научно-практического семинара. 29 — 31 октября 2012 г. /отв. ред. О. Н. Иванищева. — Мурманск: МГГУ, 2013. С. 186—189

Бармич М. Я. Из истории исследования словарного состава самодийских языков. //Реальность этноса. Роль образования в развитии межнациональных отношений в современной России: Сборник статей по материалам XV Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 23 — 25 апреля 2013 г. /Под науч.ред. И. Л. Набока. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. С. 317—322

Награды 
 Почётный знак «За заслуги перед Таймыром» (постановление № 26-Н от 26 марта 2013 года).
 Диплом «Почетного профессора Российского государственного педагогического университета им. А.и. Герцена» (1997 г.)
 Почетная Грамота Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. (2007 г.)
 Медаль «За верность Северу» (Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)
 Медаль «Отличник народного Просвещения» (1985 г.)
 Медаль «Ветеран труда» (1988)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004)
 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования» (2004)
 Медаль РГПУ им. А. И. Герцена «Знак Почета» (2006)
 Серебряный значок «СПО НАО» (2009)
 Почетная Грамота Министерства Просвещения РСФСР
 Медаль «Знак Почета» (РГПУ им. А. И. Герцена)
 Благодарность Губернатора ЯНАО
 Медаль № 007 «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом» (2011 г.)
 Медаль «Императрицы Марии Федоровны»
 Медаль «За гражданскую инициативу» (март 2017, ЯНАО)
 Благодарность Губернатора ЯНАО
 Благодарность Губернатора НАО и др.
 Диплом «Женщина года — 2010», в номинации «Культура»
 Почетная Грамота Администрации НАО
 Лауреат Премии Ямало-Ненецкого автономного округа (2014 г.)

Примечания

Ссылки 
 Мария Бармич // Губкинская централизованная библиотечная система

Публикации
Преподаватели Института народов Севера
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Отличники народного просвещения
Ненецкий язык